La Taça da Liga 2018–2019 è stata la 12ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 21 luglio 2018 ed è terminata il 26 gennaio 2019. Lo   è riuscito a riconfermarsi campione vincendo la finale contro il  ai rigori.

Primo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 luglio 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 luglio 2018

Secondo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 luglio 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 luglio 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 agosto 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2018

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 gennaio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 gennaio 2019

Finale

Record 
 Partite con più reti: - 3-3; - 4-2 (6)
 Partite con maggiore scarto di reti: - 5-0 (5)

Note

Voci correlate 
 Primeira Liga 2018-2019
 Taça de Portugal 2018-2019

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Competizioni calcistiche portoghesi